Хузангай — чувашская фамилия. Известные носители:
 Хузангай, Атнер Петрович (род. 1948) — чувашский российский филолог, общественный деятель, литературный критик, публицист.
 Хузангай, Пётр Петрович (1907—1970) — чувашский советский поэт, переводчик, народный поэт Чувашии.